Igal – comune della provincia di Somogy (Ungheria)
Cratere Igal – cratere di Marte